Lischkeia är ett släkte av snäckor. Lischkeia ingår i familjen pärlemorsnäckor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Pärlemorsnäckor
Lischkeia